Чемпионат СССР 1968 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа: на первом этапе 84 клуба в четырёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой подгруппе); на втором этапе клубы в финальном турнире разыграли путёвку в первую группу, а по три худших клуба УССР из 1-й и 2-й подгрупп разыграли право остаться в классе «А».

Предварительный турнир

1 подгруппа 

Бомбардиры:

2 подгруппа 

Бомбардиры:

* Ещё два мяча забил в финальном турнире.

3 подгруппа 

Бомбардиры:

* Ещё один мяч забил в финальном турнире.

4 подгруппа 

Бомбардиры:

* Ещё три мяча забил в финальном турнире.

Финальный турнир

За 1—4 места 
Финал проходил в один круг в Сочи. Победитель — свердловский «Уралмаш» — вышел в первую группу.

Матчи

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Турнир клубов УССР за право оставаться в классе «А» 
Турнир проходил в один круг. кременчугский «Днепр», севастопольский СКЧФ и «Авангард» Жёлтые Воды потеряли право играть в классе «А».

Матчи 
Матчи с известной датой.

Примечания

Ссылки 
Вторая группа класса «А» СССР 1968 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1968
1968